Mooltan ist Schiffsname von
Mooltan (Schiff, 1905)
Mooltan (Schiff, 1923)